Edith Stein — santa católica (Santa Teresa Benedita da Cruz)
 Teresa de Ávila — santa católica (Santa Teresa de Ávila)
 Teresa de Lisieux — santa católica (Santa Teresinha do Menino Jesus da Santa Face)
 Teresa dos Andes  — santa católica (Santa Teresa de Jesus dos Andes)

Municípios
 Santa Teresa (Espírito Santo) — município do estado do Espírito Santo
 Santa Tereza — município do estado do Rio Grande do Sul
 Santa Tereza de Goiás — município do estado de Goiás
 Santa Tereza do Oeste — município do estado do Paraná

Distritos
 Santa Teresa (Catuípe)

Bairros
 Santa Teresa (bairro do Rio de Janeiro) — bairro do município de Rio de Janeiro
 Santa Teresa (Olinda) — bairro do município de Olinda
 Santa Tereza (Porto Alegre) — bairro do município de Porto Alegre
 Santa Tereza (Belo Horizonte)  — bairro do município de Belo Horizonte
 Santa Teresa (Maués) — bairro do município de Maués

Outros
 Rio Santa Teresa — curso de água de Goiás e Tocantins
 Santa Teresa (distrito) — distrito do Peru
 Santa Teresa (Rivera) — localidade uruguaia
 Santa Teresa (Nicarágua) - município da Nicarágua
 Praia de Santa Teresa, em Ilhabela (SP)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos